El nombre Regan Smith puede referirse a las siguientes personas:
Regan Smith, piloto estadounidense;
Regan Smith, nadadora estadounidense.